Никола́й Нестере́нко:
 Нестеренко, Николай Владимирович (род. 1984) — российско-казахстанский футболист.
 Нестеренко, Николай Дементьевич (1918—1996) — гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы.